Reggio is de naam van twee steden en omliggende provincies in Italië. Ter onderscheiding dragen beide steden in hun naam een toevoegsel, gebaseerd op de streek of regio waarin zij liggen:

Reggio Calabria (stad) - stad
Reggio Calabria (provincie) - provincie
(Deze stad en provincie worden ook wel Reggio di Calabria genoemd)

Reggio Emilia (stad)
Reggio Emilia (provincie)
(Deze stad en provincie worden ook wel Reggio nell'Emilia genoemd)